Татьяна Борисовна Арапова (род. , Ленинград) — советский российский , японист, синолог, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник сектора Дальнего Востока Государственного Эрмитажа.

Биография 
Татьяна Борисовна Арапова родилась 17 ноября 1938 г. в Ленинграде в семье композитора Б.А. Арапова. В 1956 г. поступила на исторический факультет Ленинградского государственного университета. По окончании университета в 1961 г. продолжила учебу в аспирантуре.

С 1965 г. была научным сотрудником отдела Востока Государственного Эрмитажа. Являлась хранителем китайского и японского фарфора, китайского экспортного искусства.

В 1974 г. в Институте истории искусства Министерства культуры СССР защитила кандидатскую диссертацию "Китайский фарфор конца XIV - первой трети XVIII века".

Участвовала в программе Радио России "Путешествие в Эрмитаж", в передаче "Космос в чайной чашке", посвященной японской керамике раку.

Научная деятельность 
Научная активность Т.Б. Араповой была с самого начала тесно связана с эрмитажными восточными коллекциями. Начиная с кандидатской диссертации, исследователь строит научный процесс на работе с восточными фондами музея. Подавляющее большинство публикаций - статьи, каталоги выставок - прямо или косвенно связаны с отделом Дальнего Востока Эрмитажа. Объектами исследования становились китайский фарфор, расписные эмали, флаконы для нюхательного табака, китайская архитектурная керамика - черепица, детали архитектурного декора. В работе "Китайский фарфор в собрании Эрмитажа: конец XIV - первая треть XVIII века" (1977), развивающее положения кандидатской диссертации, дается исторический обзор производства фарфора в Китае при династиях Юань (1271-1368) и Мин (1368-1644), анализируются состав фарфоровой массы, формы сосудов, качество и количество произведенных вещей, которое, как считает автор, зависели от внутренней ситуации в стране.

В силу того, что Т.Б. Араповой приходилось работать не только с китайскими коллекциями, которые изначально были предметом ее научных изысканий, но и японскими, в сферу ее научных интересов вошло и японское искусство - керамика сацума и раку, миниатюрные чайники для чая сэнтя и другие предметы декоративно-прикладного искусства Японии.

Основные работы 
Китайский фарфор в собрании Эрмитажа: конец XIV - первая треть XVIII века: каталог. - Л.: Аврора, 1977. - 134, [1] с.

Китайские расписные эмали: Собр. Гос. Эрмитажа. - М.: Искусство, 1988. - 289,[2] с.

Китайские флаконы для нюхательного табака : каталог временной выставки. - СПб.: Гос. Эрмитаж, 1993. - 41 с.

Дальневосточный фарфор в России, XVIII - нач. XX в.: Кат. выст. - СПб.: АО "Славия-Интербук", 1994. - 63,[1] с.

Керамика Фанс Франк: [каталог выставки]. - СПб.: Гос. Эрмитаж, 1996. - 47 с.

Календарь - хранитель времени: античный календарь, восточный календарь, западный календарь, русский календарь: каталог выставки. - СПб.: Славия, 2000. - 158, [1] с.

Китайское экспортное искусство из собрания Эрмитажа. Конец XVI - XIX в.: [кат. выставки]. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2003. - 215 с.

Фарфор и керамика Китая: из собрания Шанхайского музея. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. - 35 с.

Японская керамика сацума в собрании Эрмитажа: каталог выставки. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. - 166, [1] с.

"Сосуд вечной радости": японские миниатюрные чайники для чая сэнтя в собрании Эрмитажа: каталог выставки. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 230, [1] с.

Керамика Раку: космос в чайной чашке: выставка из японских собраний: каталог. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 326, [1] с.

"Подарок созерцающим". Странствия Ибн Баттуты: каталог выставки. - СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. - 511 с.

Литература 
Арапова Татьяна Борисовна // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX-XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 2. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 65-66.

Ссылки 
Публикации Араповой Т.Б.  на сайте Российской государственной библиотеки .

Примечания 

Востоковеды СССР
Востоковеды России
Японисты СССР
Японисты России
Синологи СССР
Синологи России
Кандидаты искусствоведения